Lygra ist:

 ein unter der Flagge von St. Kitts und Nevis fahrendes RoRo-Schiff, siehe Lygra (Schiff)
 ein alternativer Name der Insel Luro in Hordaland (Norwegen), siehe Luro (Hordaland)